Hugues est un nom propre, anthroponyme masculin d'origine germanique

Origine 
Hugues est un prénom français masculin d'origine germanique sous une forme occitane ou semi-savante, l'ancienne forme d'oïl étant , encore portée comme nom de famille. Il est basé sur l'élément germanique hûg- signifiant « intelligence », « esprit », « pensée », autrement noté HUG, élément proto-germanique.

Ce prénom possède également un féminin : .

Variantes françaises et étrangères 
 Français : Hugues ; , Hugon (ancien cas régime), Huon (ancien cas régime)
 Anglais :  ou 
 allemand, espagnol, roumain, néerlandais, polonais, portugais, slovaque, suédois, danois, tchèque : Hugo
 Danois, féroien : Hugi
 Hébreu : הוגו
 Hongrois : Hugó
 Islandais : Hugó, Húgó, Hugi
 Italien : Ugo
 Russe : Гуго ou Гюго
 Vieux norrois : Hugi

Personnalités portant ce prénom

Saints 
Voir .

Religieux 
 Hugues de Reims (mort en 962), évêque de Reims ;
 Hugues de Blois, archevêque de Bourges de 969 à 985 ;
 Hugues, évêque de Nantes de 990 à 992 ;
 Hugues, évêque de Genève (993-1020) ;
 Hugues, évêque de Sion (993/94-1018/20) ;
 Hugues, évêque d'Évreux de 1015 à 1046 ;
 Hugues, évêque d’Uzès de 1030 à 1080 ;
 Hugues, cardinal en 1095 ;
 Hugues (mort en 1155), chartreux, évêque de Grenoble, sous le nom de , puis archevêque de Vienne sous le nom de  ;
 Hugues, cardinal en 1150 ;
 Hugues de Poitiers, (mort en 1167) moine bénédictin de l'abbaye de Vézelay auteur d'une histoire de l'abbaye.
 Hugues de Noyers (mort en 1206), évêque d’Auxerre de 1183 à 1206 ;
 Hugues de Saint-Cher (mort en 1263), dominicain, cardinal ;
 Hugues, évêque d'Avranches du .

Souverains 
 Hugues d'Arles (mort en 947), comte de Vienne puis roi d'Italie ;
 Hugues Capet, roi des Francs de 987 à 996, fondateur de la dynastie capétienne.

Nobles 
 Hugues (), aristocrate, maire du palais d'Austrasie de 616 à après 618 ;
 Hugues l'Abbé (?-886), fils de Conrad  de Bourgogne, marquis de Neustrie, comte de Tours, d'Angers et d'Auxerre
 Hugues (fils de Lothaire II) (v. 860 - apr. 895), fils illégitime de Lothaire II de Lotharingie ;
 Hugues, (mort après 895) duc d'Alsace ;
Hugues de Vienne (Bosonide) (mort en 948) ; comte et marquis à Vienne et à Lyon ;
Hugues le Noir (891-952) - duc de Bourgogne ;
Hugues le Grand (Robertien), duc des Francs au  (mort en 956) ;
 Hugues de Vermandois dit le Grand (Capétien) (mort en 1101), comte de Vermandois ;
 Hugues dit le Peureux (765 - 836), comte de Tours ;
 Hugues de Toscane (mort en 1001), marquis de Toscane, petit-fils d'Hugues d'Italie ;
 Hugues , Hugues , Hugues , Hugues  et Hugues , ducs de Bourgogne ;
 Hugues , Hugues , Hugues , Hugues  et Hugues , comtes du Maine ;
 Hugues (mort en 1333),  de Ross de 1323 à 1333.

Voir aussi
 , seigneurs de Lusignan (quatorze de ses membres de Lusignan portèrent ce prénom ainsi que quatre membres de la branche cadette des rois de Chypre) ;
 , membres de la famille de Vermandois ;
 , membres de la famille Le Puiset.

Autres personnalités 
(par ordre alphabétique de patronyme)
 Hugues Auffray, dit Hugues Aufray (né en 1929), chanteur français ;
 Hugues Charlot (1757 - 1821), général français ;
 Hugues Corriveau (né en 1948), écrivain québécois ;
 Hugues Dayez, critique de cinéma et journaliste culturel belge ;
 Hugues Duboscq (né en 1981), nageur français ;
 Hugues Dufourt (né en 1943), compositeur et philosophe français ;
 Hugues Falcand, historiographe du  ;
 Hugues Krafft (1853 - 1935), voyageur et photographe français ;
 Hugues Kéraly (né en 1947), professeur de philosophie politique et chroniqueur ;
 Hugues Martin (né en 1942), homme politique français ;
 Hugues Miorin (né en 1968), joueur français de rugby à  ;
 Hugues Ngouélondélé, maire de Brazzaville en 2000 ;
 Hugues Obry (né en 1973), escrimeur français ;
 Hugues Panassié (1912 - 1974), critique et producteur français de jazz ;
 Hugues Rebell (1867 - 1905), écrivain français ;
 Hugues Wailliez (né en 1969), homme politique belge.

Personnalités portant ce patronyme 
(par ordre alphabétique de prénom)

 Besançon Hugues (1487-1532), homme politique genevois et artisan de l'indépendance de Genève vis-à-vis de la Savoie ;
 Clovis Hugues (1851-1907), poète, romancier et homme politique français ;
 Edmond Hugues (1846-1929), haut-fonctionnaire et historien français ;
 Émile Hugues (1901-1966), homme politique français ;
 François Hugues (1896-1965), footballeur français ;
 Frank E. Hughes (1893-1947), chef décorateur américain ;
 Jean-Baptiste Hugues (1849-1930), sculpteur ;
 Jean-Pierre Hugues (né en 1951), préfet puis directeur de la Ligue de football professionnel (LFP) ;
 Pascale Hugues (née en 1959), journaliste et écrivain français ;
 Paul Jean Hugues (1891-1950), peintre français
 Rémi Hugues (né en 1986), joueur français de rugby à XV.
 Robert Hugues (né en 1931), dessinateur français ;
 Servane Hugues (née en 1976-), femme politique française ;
 Thomas Hugues (né en 1966), journaliste français ;
 Victor Hugues (1761-1826), révolutionnaire français.

Toponymie 
 Saint-Hugues, municipalité du Québec
 Saint-Hugues-de-Chartreuse, hameau de l'Isère.

Cinéma 
 Hugues, moyen métrage français de Pascal Cervo, sorti en 2017.

Voir aussi

Bibliographie

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français